Lítožnice může být:

 Litožnice (vesnice) – zaniklá ves (na území Prahy mezi Dubčí a Běchovicemi)
 Lítožnice (tvrz) – zaniklá tvrz u vsi Lítožnice
 Lítožnice (přírodní památka) – přírodní památka v Praze